Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1984 () проводился в городе Виктория (Британская Колумбия) c 4 по 11 марта 1984 года. Турнир проводился в 55-й раз. В Британской Колумбии чемпионат проводился в 5-й раз, в Виктории — во 2-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в марте 1984 в городе Глазго (Шотландия).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (22-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Майкл Райли, это была 1-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Онтарио (скип Эд Вереник). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Альберта (скип Эд Лукович).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейки

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1984 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Харстона за воплощение спортивного духа)
 Джон Хелстон ()

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1984 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1984

1984
Спортивные соревнования в Виктории (Британская Колумбия)
Спорт в Канаде в 1984 году
Март 1984 года